Розариу () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мараньян. Составная часть мезорегиона Север штата Мараньян. Население составляет 161 189 человек (на 2010 год). Площадь — 6 434,451 км². Плотность населения — 25,05 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 167 050 939,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1232,82 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,586 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Ашиша
 Бакабейра
 Кашуэйра-Гранди
 Икату
 Моррус
 Президенти-Жуселину
 Розариу
 Санта-Рита

Микрорегионы штата Мараньян